«Вре́мя» — название нескольких фильмов:
* «Время» — мелодрама Ким Ки Дука (Южная Корея, 2006).
 «Время» — боевик Шаджи Кайласа (Индия, 2007).
 «Время» — фантастический триллер Эндрю Никкола (США, 2011).
 «Время» — триллер М. Найта Шьямалана (США, 2021).

См. также